Il singolare del Heineken Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mark Woodforde era il detentore del titolo.

Miloslav Mečíř ha battuto in finale Michiel Schapers 6-2, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Miloslav Mečíř (campione)
  Milan Šrejber (secondo turno)
  Ramesh Krishnan (quarti di finale)
  Marcel Freeman (quarti di finale)

 Derrick Rostagno (semifinali) 
 Nduka Odizor (primo turno) 
 Michiel Schapers (finale) 
 Bill Scanlon (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1987